Автома́т (от  — самодействующий):
 Автомат — устройство, самостоятельно выполняющее некоторые действия.
 Автомат — ресторан быстрого питания, где готовая еда и напитки продаются через торговые автоматы.
 Рефлексивный автомат — устройство структур тканей и органов животного или молекулярных структур клетки, самостоятельно выполняющее некоторые действия жизнеобеспечения.
 Абстрактный автомат (в теории алгоритмов) — математическая абстракция, модель дискретного устройства.
 Конечный автомат — абстрактный автомат без выходного потока, число возможных состояний которого конечно.
 Клеточный автомат — дискретная модель изменения состояний клеток, на которые разбито пространство; множество возможных состояний конечно (скажем, 1 и 0), и на каждом шаге автомата определяются новые состояния клеток исходя из текущего состояния конкретной клетки и клеток в её окрестности. 
 Автомат — автоматический карабин, оружие.
 Линейный автомат защиты — электротехническое устройство для защиты линий и потребителей.
 Торговый автомат — монетное устройство для продажи товаров.
 Игровой автомат (азартные игры) — оборудование, установленное в игорном заведении и используемое для азартных игр.
 Игровой автомат (электромеханический) — электромеханическое игровое устройство.
 Игровой автомат (видеоигры) — специализированное устройство, разработанное для того, чтобы играть в видеоигры.
 Телефон-автомат — таксофон.
 «Автомат» — советский мультфильм 1965 года.
 Автомат — роман Ивана Калашникова, опубликованный в 1841 году.
 Автомат — жаргонное название автоматической трансмиссии.
 «Автомат» — досрочное, без экзамена выставление лучшим студентам зачета или отличной оценки в порядке поощрения за активную учебную работу в течение семестра.

См. также 
 Теория автоматов — раздел дискретной математики.
 Автомат Калашникова
 Автоматический выключатель
 Автоматон

Примечания